Apanteles oryzae (Bhoje & Sathe), een schildwesp
 Apanteles oryzae (Walker), een schildwesp